Camelin steht für:
 Camelin, französische Gemeinde im Département Aisne in der Region Hauts-de-France

Camelin ist der Familienname folgender Personen:
 Barthélemy Camelin (um 1560–1637), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
 Pierre Camelin (1579–1654), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Titularbischof und Bischof